Rollstuhltennis-Herrendoppel der Sommer-Paralympics 2000.

Titelverteidiger waren Stephen Welch und Vance Parmelly. Während Parmelly nicht erneut antrat, gewann Welch mit seinem neuen Partner Scott Douglas die Bronzemedaille. Insgesamt nahmen 42 Spieler an diesem Turnier teil.

Robin Ammerlaan und Ricky Molier gewannen das Turnier und damit die Goldmedaille nach einem 7:5-, 1:6-, 6:3-Sieg gegen David Johnson und David Hall.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Herrendoppel
2000
Tennisturnier in Sydney
Tennisturnier 2000